Okręty US Navy o nazwie USS  "William C. Lawe":
 Pierwszy USS "William C. Lawe" (DE-313) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowę przerwano w 1944.
 Drugi USS "William C. Lawe" (DE-373) miał być niszczycielem eskortowym, ale jego budowę przerwano w 1944.
 Trzeci USS "William C. Lawe" (DD-763)  był niszczycielem. W służbie w latach 1946-83.

William C. Lawe